Спасите наши души:

 вольный перевод сигнала SOS — Спасите наши души!
 Спасите наши души — песня Владимира Высоцкого (1967)
 Спасите наши души — альбом из серии «На концертах Владимира Высоцкого» (1987)
 Спасите наши души (журнал) — современный православный иллюстрированный журнал
 Спасите наши души — российский телесериал 2008 года
 Спасите наши души — фильм 1987 года режиссёр Татьяна Пименова, Киностудия имени М. Горького, СССР
 Спасите наши души — фильм 1960 года режиссёр Алексей Мишурин, Киностудия имени А. Довженко, СССР
 Спасите наши души — девятнадцатая серия второго сезона американского телесериала «Остаться в живых»

См. также 
 SOS (значения)